Выборы в Брянскую областную думу шестого созыва состоялись в Брянской области 14 сентября 2014 года в единый день голосования. Одновременно в Брянске состоялись выборы депутатов Брянского городского Совета народных депутатов.

Выборы в областную думу прошли по смешанной избирательной системе: из 60 депутатов 30 были избраны по партийным спискам (пропорциональная система), а ещё 30 — по одномандатным округам (мажоритарная система), из которых 10 — в городе Брянске. Для попадания в думу по пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть заградительный барьер, который по сравнению с выборами предыдущих созывов был снижен с 7 до 5 процентов.

Срок полномочий думы — 5 лет.

На 1 января 2014 года в Брянской области было зарегистрировано 1 034 628 избирателей.

Подготовка 
Предыдущие выборы 5 созыва состоялись 1 марта 2009 года, соответственно выборы 6 созыва должны были пройти в марте 2014 года.

10 марта 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав», согласно которым регионы получили возможность совмещать региональные выборы с федеральными. Депутаты региональных парламентов могут продлевать или сокращать свои полномочия на срок не более шести месяцев (раньше выборы можно было перенести только в рамках одного календарного года). А в июне 2012 года был принят закон, установивший единый день голосования лишь раз в году во второе воскресенье сентября.. Таким образом срок полномочий депутатов думы 5 созыва будет увеличен на шесть месяцев, до дня первого заседания Брянской областной думы 6 созыва.

21 мая 2014 года на внеочередном заседании Брянской областной Думы депутаты сразу в трёх чтениях приняли поправки в законы «О выборах депутатов Брянской областной Думы», «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области» и «О выборах глав муниципальных образований в Брянской области» — законы были приведены в соответствии с федеральным законодательством. В законы о выборах депутатов введена такая правовая норма, как сбор партиями подписных листов. При этом от сбора подписей освобождены партии «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия» и «ЛДПР», как представленные в Брянской областной Думе, а также «Яблоко» и «Патриоты России». Проходной барьер для партий был снижен с 7 % до 5 %.

12 июня областная дума официально назначила выборы на 14 сентября.

Выдвижение и регистрация 
В выборах имели право участвовать 69 политических партий, выдвинули кандидатов — 12 партий. Все политические партии, которые выдвинули своих кандидатов на выборах в Брянскую областную думу, смогли преодолеть этап регистрации. Пять политических партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко») имели право выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей как парламентские в соответствии с пунктом 3 статьи 351 Федерального закона № 67-ФЗ, ещё одна партия («Патриоты России») была освобождена от сбора подписей в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 351 Федерального закона № 67-ФЗ.

Предвыборная кампания 
По 30 одномандатным округам было выдвинуто 190 кандидатов, и партийных, и самовыдвиженцев.

По единому округу партийные списки представили 10 партий:

Партии «Яблоко» и «Патриоты России» выдвинули своих кандидатов лишь по одномандатным округам.

Результаты

После выборов 
В конце сентября в Брянске суд признал незаконными результаты выборов в областную думу по Володарскому одномандатному избирательному округу № 9 из-за отсутствие гражданства РФ у победителя голосования по округу, кандидата партии «Единая Россия» Якова Такварова, бывшего депутата брянского горсовета.

Ряд партий, участвовавших в выборах, в частности, «Справедливая Россия» и «Яблоко», заявили о массовых нарушениях.

30 сентября 2014 года председателем Брянской областной Думы на безальтернативной основе был избран депутат от партии «Единая Россия» В. И. Попков (генеральный директор ОАО «Брянскоблгаз», депутат облдумы 3-го, 4-го и 5-го созывов), а его заместителями стали члены «Единой России» А. П. Бугаев и В. В. Минаков. Как и в прежнем созыве, были создано 8 постоянных профильных комитетов, из которых лишь один (самый малочисленный — по молодёжной политике, физической культуре и спорту) возглавил неединорос, депутат от КПРФ С. С. Антошин. В начале октября были сформированы две депутатские фракции: партии «Единая Россия» (55 депутатов) и КПРФ (4 депутата).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Избирательная комиссия Брянской области

Брянская область
Областная дума
2014 год в Брянской области
Брянская область